Személyek
Láng Edit (1938– ) magyar sakkozó, női nemzetközi mester
Kovácsné Láng Edit (1938– ) a biológiai tudományok kandidátusa
Láng Edit KFKI tanácsos
Láng Edit fog- és szájbetegségek szakorvosa

Filmcím
Láng Edit "...a híd szerepében..." (rendező: Mátis Lilla)